Carlo Chiurazzi – politico e avvocato italiano
 Luigi Chiurazzi – editore italiano
 Raffaele Chiurazzi – poeta italiano